Николай Спириденко:
 Спириденко, Николай Кузьмич (1917—1980) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Спириденко, Николай Николаевич (1949—1998) — советский режиссёр кино.